Андреевка — село в Ардатовском районе Мордовии. Входит в состав Кученяевского сельского поселения.

История 
Впервые упоминается в документах 1673 года. В «Списке населённых мест Симбирской губернии» (1863 г.) Андреевка (Воскресенское) село владельческое из 60 дворов Ардатовского уезда.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ардатовского района Мордовии